Marquard steht für:

 männlicher Vorname, siehe Markward (Name) #Marquard
 Marquard (Südafrika), Stadt im Distrikt Thabo Mofutsanyana, Provinz Freistaat, Südafrika

Marquard ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Marquard (* 1964), deutsche Sängerin
 Gotthard Marquard (1611–1694), Bürgermeister von Lübeck
 Gotthard Marquard (Ratssekretär) (1648–1694), deutscher Jurist und Ratssekretär in Lübeck
 Günter Marquard (1924–2016), deutscher Journalist
 Gustav von Marquard (1827–1899), deutscher Richter, Kreisrat und Provinzialdirektor im Großherzogtum Hessen
 Hermann Poppe-Marquard (1908–1993), deutscher Kunsthistoriker, Historiker und Museumsleiter
 Johann Marquard (1610–1668), Bürgermeister von Lübeck
 Jürg Marquard (* 1945), Schweizer Verleger
 Odo Marquard (1928–2015), deutscher Philosoph
 Otto Marquard (1881–1969), deutscher Maler
 Paul Marquard (1836–1872), deutscher Klassischer Philologe
 Peter Marquard (um 1600–1689/90), deutscher Baumeister
 Reiner Marquard (* 1949), deutscher Theologe
 Rita Marquard (* 1967), deutsche Mittel- und Langstreckenläuferin
 Stefan Marquard (* 1964), deutscher Koch

Siehe auch:
 Marcuard
 Markward
 Markwardt
 Markwart
 Marquardt
 Marquart